Lotien kan syfta på följande orter i Kina:

Luodian, ett härad i Guizhou-provinsen;
Luotian, ett härad i Hubei-provinsen.

WP:Projekt Kina